La Tinaja kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 La Tinaja, San Luis de la Paz, 
 La Tinaja, San Diego de la Unión, 
 La Tinaja, Salamanca, 
 La Tinaja, Nuevo León, 
 La Tinaja, Jungapeo, 
 La Tinaja, San Miguel de Allende, 
 La Tinaja, Guerrero, 
 La Tinaja (östra Xilitla kommun), 
 La Tinaja, Santa Cruz de Juventino Rosas, 
 La Tinaja (norra Xilitla kommun), 
 La Tinaja, Pátzcuaro, 

Robotskapade Mexikoförgreningar